Tom of Finland может обозначать:

 Том оф Финланд (То́уко Ла́аксонен; 1920—1991) — финский художник.
 Tom of Finland — фильм финского режиссёра Доме Карукоски.
  — мюзикл финского режиссёра Туомаса Парккинена.